A Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakiskolája (röviden Gábor Dénes Szakgimnázium, vagy GD) Szegeden működik. A tanítás 1953-ban kezdődött az ország első vasutas középiskolájában, mely ekkor a Vasútforgalmi Technikum nevet viselte. Az iskola  nagyjából a nyolcvanas évek közepéig kizárólag vasúti szakemberek képzését végezte, ezt követően indultak informatika szakos osztályok. Az iskola jelenlegi profilja meglehetősen sokszínű, mely a Széchenyi István Gimnázium 2012-es megszűnését követően jött létre.

Források 
 
 

Szeged középiskolái